Падрозу — топоним:
 Падрозу (Аркуш-де-Валдевеш) — район в Португалии, входит в округ Виана-ду-Каштелу.
 Падрозу (Монталегре) — район в Португалии, входит в округ Вила-Реал.

См. также 
 Педрозу (Вила-Нова-де-Гайа) — населённый пункт и район в Португалии, входит в округ Порту.